Saunasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 26,72), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,57, long 28,63), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,49, long 28,57), 
 Saunasaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,76, long 27,87), 
 Saunasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,73, long 29,34), 
 Saunasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,61), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 27,73), 
 Saunasaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 29,45), 
 Saunasaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Saunasaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 27,46), 
 Saunasaaret (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Saunasaaret (ö i Kajanaland), 
 Saunasaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,49), 

Robotskapade Finlandförgreningar